Саня Мірза була чинною чемпіонкою і першою сіяною, але її зупинила Каміль Пен у другому колі.

Мара Сантанджело виграла титул, у фіналі перемігши Єлену Костанич з рахунком 3–6, 7–6(7–5), 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Тур WTA 2006
2006